Serie A 2000-2001 – edizione del campionato di calcio italiano
 Serie A 2000-2001 – edizione del campionato di calcio a 5 italiano
 Serie A 2000-2001 – edizione del campionato di calcio femminile italiano
 Serie A 2000-2001 – edizione del campionato di rugby a 15 femminile italiano